Гуманитарный институт Новосибирского государственного университета основан в 1962 году. В нём три факультета: гуманитарный, журналистика и иностранные языки. В нём есть специальности по гуманитарной науке. С 1962 — 1966 год отдел гуманитарных исследований в Институте экономики и организации производственной промышленности. С 1966-1990 год Институт истории, философии и филологии. С 1990-2016 Институт истории, Институт археологии и этнографии, Институт филологии. С 2016 по настоящее время называется Гуманитарный институт. Первое направление возглавил Алексей Павлович Окладников крупнейший археолог-историк. Второе направление возглавил Валентин Александрович Аврорин, один из авторитетнейших исследователей языков и фольклора Сибири, он стал первым деканом гуманитарного факультета. А ещё был третий человек на гуманитарном факультете, его звали Кирил Алексеевич Тимофеев, специалист по теории синтаксиса. До середины 1970-х гг. на факультете велась подготовка студентов по специальности «Математическая лингвистика» под руководством сотрудника Института математики СО АН СССР, д-ра физ. — мат наук Алексея Всеволодовича Гладкого. С середины 1960-х гг. сформировались и другие направления — литературоведение, археография этнография, которые вскоре завоевали авторитет в отечественной и мировой науке. Становление в НГУ гуманитарного образования и подготовка специалистов в области гуманитарных наук началось с создания в 1962 г. гуманитарного факультета. Его появление обеспечило достраивания первоначальной естественнонаучной конструкции НГУ до оптимальной модели классического университета.

Новосибирский государственный университет